Vrångtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vrångtjärnen (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (11,3 ha)
Vrångtjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (15,1 ha)
Vrångtjärn, by i Hassela socken och Nordanstigs kommun, 
Vrångtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun,  (15,5 ha)

Se även
Vrångetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn